Макферсон — тип підвіски автомобіля.
 Мак-Ферсон — гірський хребет в Австралії, складова Великого вододільного хребта, розташований на території штатів Новий Південний Уельс і Квінсленд.
 5309 МакФерсон (﻿5309 MacPherson) — астероїд головного поясу, відкритий 2 березня 1981 року.
 Клан Макферсон (, ) — один з кланів гірської Шотландії (Гайленд).

Персони 
 Арчі Макферсон (; 1937) — шотландський футбольний коментатор і публіцист.
 Грем Макферсон, ( 1961) — британський співак і музикант, фронтмен групи Madness, відомий під псевдонімом Саггс ().
 Девід Макферсон (; 1964) — шотландський футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Джеймс Макферсон, (, ; 1736—1796) — шотландський поет, містифікатор, що прославився «перекладом» з гельської поем Осіана (), насправді написаних ним самим.
 Джеймс Бердсей Макферсон (; 1828—1864) — американський генерал, учасник Громадянської війни.
 Джон Макферсон (; 1745—1812) — шотландський державний діяч, у 1785—1786 роках в.о. генерал-губернатора Індії.
 Ель Макферсон (; 1964) — австралійська модель і акторка.
 Лахлан Макферсон (, ; 1723—1767, за іншими даними ‒ бл. 1795) — шотландський гельський поет і музикант.
 Пейдж Макферсон (; 1990) — американська тхеквондистка, олімпійська медалістка (2012).
 Стефані-Енн Макферсон (; 1988) — ямайська спринтерка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016.
 Тара Макферсон (; 1976) — американська художниця, ілюстраторка й коміксистка.

Округи у США 
 Макферсон (округ, Небраска)
 Макферсон (округ, Канзас)
 Макферсон (округ, Південна Дакота)